L'expression cueillette de cerises peut désigner :
 au sens propre, la cueillette de cerises ;
 au sens figuré, le  cherry picking (même sens en anglais), un procédé rhétorique.

Récolte
Cerise